Кеннет Дэниел Харлан (; ) — американский , звезда эпохи немого кино.

Биография 
Его мать была актрисой. Образование получил в Фордемском университете.

С семи лет начал выступать на сцене, в начале играл в водевилях. В 1916 году участвовал в длительном турне с труппой танцоров.

В 1917 году дебютировал в кино. Его карьера длилась 25 лет, за это время К. Харлан снялся в около 200 полнометражных кинофильмах и сериалах.

Амплуа — герой-любовник, романтический герой, авантюрист. Мастер драмы и комедии, написал сценарии для нескольких вестернов. После появления звукового кино, играл, в основном, второстепенные роли.

Был женат 9 раз, в том числе на Мари Прево (1924 −1929).

Похоронен на кладбище Hollywood Forever.

Избранная фильмография 
  — Девушки в цепях / Girls in Chains
  — Чёрные драконы / Black Dragons
  — Исчезновение трупа / The Corpse Vanishes
  — Пули для О’Хара / Bullets for O’Hara
  — Знакомьтесь, Джон Доу / Meet John Doe — эпизод (нет в титрах)
  — Девушка на миллион / Million Dollar Baby — эпизод (нет в титрах)
  — Убийство в воздухе / Murder in the Air
  — Обречённый умирать / Doomed to Die
 1940 — Таинственный доктор Сатана / Mysterious Doctor Satan — капитан Латроп (нет в титрах, в 1—2 эпизодах)
  — Бак Роджерс / Buck Rogers — эпизод (нет в титрах)
  — Мы живём весело / Merrily We Live — мистер Ремингтон (нет в титрах)
  — Возмездие за грех / The Wages of Sin
  — Тюрьма Сан-Квентин / San Quentin
  — Топпер / Topper — эпизод (нет в титрах)
  — Об этом поют в песнях / Something to Sing About — эпизод (нет в титрах)
  — Меченая женщина / Marked Woman
  — Кид Галахад / Kid Galahad — эпизод, репортер (нет в титрах)
  — Сан-Франциско / San Francisco
  — Разгуливая мертвым / The Walking Dead
  — Китайский клиппер / China Clipper
  — Тень орла / The Shadow of the Eagle
  — Отравленный рай / Poisoned Paradise - Хью Килдер
  — Белый человек / White Man — Белый человек
  — Наказание / The Penalty — Уилмот Аллен, доктор
  — Моя незамужняя жена / My Unmarried Wife — Филипп Смит
  — Весёлые дарители / Cheerful Givers — Гораций Грей

Примечания

Ссылки 
 Kenneth Harlan (1895—1967)

Выпускники Фордемского университета
Киноактёры США
Похороненные на кладбище Hollywood Forever